

Patronyme 

 Pierre Sangra (1959-), est un musicien, compositeur, arrangeur et réalisateur artistique français.

Pseudonyme 

 Clift Sangra (1965-), de son vrai nom Clift Andro Natalia est un acteur indonésien.
Patronyme hispanique